Strade principali in Finlandia
 Strade principali in Svizzera